La ligne 83 est une ancienne ligne du tramway vicinal de Charleroi de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV) qui reliait Jumet à Marchienne-au-Pont entre  et .

Histoire 
 : mise en service en traction électrique sous l'indice 83 entre Jumet Gohyssart et la gare de Marchienne-au-Pont en remplacement d'un service d'autobus, nouvelle section Jumet Gohyssart - Dampremy Route de Gosselies (capital 139), section Dampremy Route de Gosselies - Marchienne Pont de Sambre commune avec la ligne Charleroi - Thuillies (capital 11); exploitation par la SNCV.

 : suppression et remplacement par une ligne d'autobus.

Vestiges

Notes et références

Notes

Références

Bibliographie

Monographies

Voir aussi

Articles connexes 
 Tramway vicinal de Charleroi

Ligne du tramway vicinal de Charleroi
Ligne de tramway de la SNCV dans la province de Hainaut